Movie Fans – film del 1915 diretto da Arthur Ellery
 Movie Fans – film del 1920 diretto da Erle C. Kenton